Картерий  («терпеливый», «мужественный») — мужское имя.

Известные носители 
 Картерий Кесарийский (Каппадокийский) — священномученик, пресвитер. Был священником города Кесарии Каппадокийской; во время последнего гонения на христиан был схвачен и убит копьем (в 304). Память 8 января.
 Картерий Палестинский — мученик. Память 5 ноября.
 Картерий Севастийский — мученик-воин, пострадавший в Севастии во время гонения на христиан императора Лициния. Умер около 320 года. Память 3 ноября.
 Картерий — древнегреческий художник. Жил во второй половине III века. Написал портрет философа Плотина, который отказывался позировать. Картерий написал его портрет по памяти.

Мужские имена
Имена греческого происхождения
Страницы значений:Тёзки